Algemene Handbal Federatie Arnhem, een handbalsamenwerking
 Allgermanische Heidnische Front, een rechtsextreme, internationaal actieve heidense organisatie
 AIDS Healthcare Foundation, een non-profitorganisatie